Die Eishockey-Oberliga wurde in der Saison 2009/10 eingleisig ausgespielt. Die elf Teilnehmer spielten eine Doppelrunde aus, die besten acht Mannschaften spielten in Play-offs den Oberliga-Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus. Absteiger gab es keinen, die Oberliga wurde zur folgenden Saison 2010/11 aufgestockt und in vier regionale Gruppen aufgeteilt.

Teilnehmer 

Ursprünglich war eine Teilung der Liga in zwei Gruppen Nord und Süd vorgesehen, auf Grund des Rückzugs der Eisbären Juniors Berlin, des Rostocker EC, des ESC Halle sowie des Aufstiegsverzichts der Regionalliga-Meister Nord, Ost, Hessen sowie aus Bayern kam die Teilung nicht zustande. Die Blue Lions Leipzig hatten in der Vorsaison Insolvenz angemeldet, hätten aber mit einer Ausnahmegenehmigung trotzdem in der Oberliga Nord starten können. Durch das Nichtzustandekommen der Oberliga Nord wurde diese Ausnahmegenehmigung allerdings hinfällig und Leipzig muss sich in die Regionalliga Ost zurückziehen. Schließlich zog auch der Meister der Baden-Württembergliga ESV Hügelsheim seinen Lizenzantrag zurück, so dass als einziger Aufsteiger der EHC Dortmund in die neue Saison startete.
Neben dem Tölzer Löwen als Absteiger aus der 2. Bundesliga spielten die Bayerischen Oberligisten EV Landsberg, EV Füssen, EHC Klostersee, Starbulls Rosenheim, Deggendorf Fire, EHF Passau Black Hawks, EC Peiting, aus Hessen die Roten Teufel Bad Nauheim und aus NRW der Herner EV 2007. Letztere trugen ihre Spiele bis kurz vor Ende der Hauptrunde in Gelsenkirchen aus.

Hauptrunde

Play-offs

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Das Viertelfinale wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt: Die Mannschaft die zu erst vier Siege eingefahren hatte, zog ins Halbfinale ein. Die zu erst genannte Mannschaft hatte das Heimrecht im ersten Spiel der Serie. Der erste Spieltag fand am 16. März statt. Der letzte Termin war der 30. März.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde im Best-of-Five-Modus ausgetragen: Die Mannschaft die zu erst drei Spiele eingefahren hatte, zog ins Finale ein. Die Spiele fanden am 1., 3., 5. und 9. April statt.

Finale 
Das Finale wurde im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Spiele fanden am 18., 20. und 23. April statt. Die Starbulls Rosenheim gewannen mit drei Siegen in drei Spielen die Meisterschaft und stiegen damit in die 2. Bundesliga auf.

Weblinks

Einzelnachweise 

2009
Oberliga 2009/10